Jan Myszkowski (zm. 1527) – kasztelan oświęcimski
 Jan Myszkowski (zm. 1591) – kasztelan żarnowski i połaniecki
 Jan Myszkowski (zm. 1621) – ordynat myszkowski
 Jan Aleksander Myszkowski (zm. 1687) – kasztelan bełski, podkomorzy bełski